

Astronomia
 Bona – cratere d'impatto presente sulla superficie di Titania.

Cinema
 Bona – film del 1980 diretto da Lino Brocka.

Geografia
 Bona – comune della Francia.
 Bona – torrente della provincia di Vercelli.
 Bona – antico nome della città romana di Ippona.
 Bona – nome italiano della città di Annaba, in Algeria, sorta sulle ceneri dell'antica Ippona.
 Monte Bona – una delle principali vette della catena montuosa dei Monti Sant'Elia in Alaska.
 Val Bona – uno degli insediamenti cimbri dell'altopiano del Cansiglio, nel comune di Tambre (BL).

Mitologia
 Bona Dea – appellativo, con significato generale di Grande Madre, con il quale si venerava un'antica divinità laziale.

Onomastica
 Bona – nome proprio di persona italiano femminile.

Persone
 Bona – cognome italiano
 Bona – famiglia patrizia di Ragusa in Dalmazia.
 Alberto Bona (1978) – attore e regista italiano.
 Ambrogio Bona (1951) – ex rugbista a 15, allenatore di rugby e dirigente sportivo italiano.
 Angelo Bona (1955) – medico psicoterapeuta italiano
 Bartolomeo Bona (1793-1876) – politico italiano, ministro e senatore del Regno.
 Diego Natale Bona (1926) – vescovo cattolico italiano.
 Dominique Bona (1953) – scrittrice francese.
 Gaspare Bona (1895-1940) – dirigente d'azienda, pilota automobilistico, aviatore e musicista italiano.
 Gian Piero Bona (1926-2020) – poeta e scrittore italiano.
 Giovanni Bona (1609-1674) – cardinale e letterato italiano.
 Giovanni Bona de Boliris (1520-1572) –  umanista, poeta e scrittore italiano.
 Giovanni Serafino Bona (1591 o 1592-1658) – scrittore croato.
 Giulia Bona (1994) – cestista italiana.
 Giuseppe Bona (... – ...) – calciatore italiano.
 Guido Bona (1936) – ex calciatore italiano.
 Lorenzo Valerio Bona (1894-1971) – dirigente d'azienda e calciatore italiano.
 Nicolò Bona (1600-1678) – politico dalmata.
 Pasquale Bona (1808-1878) – compositore italiano, autore di libri di teoria musicale.
 Patrick Bona (1981) – hockeista su ghiaccio italiano.
 Richard Bona (1967) – nome d'arte di Bona Pinder Yayumayalolo, musicista e compositore camerunese.
 Valerio Massimo Bona (1851-1898) – dirigente d'azienda italiano.

Pagine correlate 
 Bono
 Boni
 Bonati
 Bonatti
 Bonini
 Bonetti
 Bonucci